Lista najwybitniejszych szczytów Ziemi – lista szczytów Ziemi uporządkowanych względem malejącej wybitności czyli współczynnika minimalnej deniwelacji względnej.

Bibliografia 
 http://www.peaklist.org/WWlists/WorldTop50.html

Listy szczytów górskich